In fisica una sostanza si dice eterogenea, riguardo ad una determinata proprietà, se la proprietà stessa varia spazialmente all'interno di essa.
In chimica una sostanza si dice eterogenea, riguardo a molteplici fasi, se le fasi a costituirla sono più di una.
 In genetica  si dice eterogenea quando si verifica quel fenomeno per cui mutazioni in loci genetici diversi possono avere lo stesso effetto fenotipico.
 In informatica più piattaforme o una rete si dicono eterogenee quando presentano sistemi operativi, protocolli e/o convenzioni di codifica dei dati differenti tra di loro.
 In economia e in econometria, l'eterogeneità si riferisce alle differenze di valore delle grandezze da studiate.